;
  ;
 Bertrand Blanchet (1932-), archevêque de Rimouski ;
 Bruno Blanchet (1760-1822), président par intérim de la République d'Haïti ;
 Bruno Blanchet (1964-), humoriste, comédien, auteur et reporter québécois ;
 Cate Blanchett (1969-), actrice australienne ;
 Christophe Blanchet (1973-), homme politique français ;
 Claire Brière-Blanchet (1940-), journaliste française ;
 Claude Blanchet, entrepreneur québécois, conjoint de Pauline Marois ex-première ministre de la Province de Québec ;
 Clément Blanchet (1981-), architecte urbaniste français ;
 Désiré Blanchet (1844-1918), historien français, rédacteur de manuels pour l'enseignement scolaire ;
 Dominique Blanchet (1966-), prélat catholique français, évêque de Créteil ;
 Élisabeth Badinter, née Bleustein-Blanchet, (1944-), philosophe, écrivain, féministe française ;
 Émile Blanchet (1886-1967), évêque français ;
 Émile-Robert Blanchet (1877-1943), compositeur, alpiniste et musicien suisse ;
  ;
 François-Norbert Blanchet (1795-1883), missionnaire et prélat catholique, le premier archevêque d'Oregon City ;
 Georgette Blanchet (morte en 2002), Juste parmi les Nations française
  ;
 Jean-Pierre Blanchet (1929-1972), graveur français ;
 Joseph-Godéric Blanchet (1820-1890), médecin, militaire et politicien canadien ;
 Jules Adrien Blanchet (1866-1957), un numismate français, attaché au Cabinet des médailles à la Bibliothèque nationale de France ;
 Lise Blanchet, journaliste française ;
 Lise Blanchet (1898-1992), romancière française ;
 Luc Blanchet (1956-), physicien français ;
 Marc Blanchet (1968-), écrivain et photographe français ;
 Marcel Bleustein-Blanchet (1906-1996), résistant et publicitaire français ;
 Mathurin Blanchet (1892-1974), évêque du diocèse d'Aoste ;
  ;
 Philippe Blanchet (1961-), linguiste français et spécialiste de sociolinguistique ;
 Pierre Henri Blanchet, mathématicien français ;
 Thomas Blanchet (1614-1689), peintre français ;
 Victor Blanchet (1862-1930), un industriel et homme politique français ;
 Yves-François Blanchet (1965-), anthropologue québécois, député péquiste de 2012 à 2014.

Autres 

 Famille Blanchet, une des plus célèbres familles de facteurs de clavecins actifs à Paris à la fin du  et au 
 Square Marcel-Bleustein-Blanchet, square parisien
 Blanchet, caoutchouc toilé enroulé sur le cylindre porte-blanchet des presses offset qui transfère l'impression de la plaque offset vers le papier
 Blanchet, autre appellation de l'ablette, un petit poisson d'eau douce
 Blanchet, appellation vieillie du muguet
 Blanchet, marque suisse de montres